Курило — украинская фамилия. Известные носители:

 Курило, Андрей Петрович (род. 1950) — разработчик основополагающих законов и документов в сфере информационной безопасности, в том числе Доктрины информационной безопасности Российской Федерации и отраслевого стандарта СТО БР.
 Курило, Виталий Семёнович (род. 1957) — народный депутат Украины.
 Курило, Евген-Ярослав Львович (1912—1984) — украинский актёр театра и кино.
 Курило, Елена Борисовна (1890—1946) — украинский языковед, педагог.
 Курило, Игорь Михайлович (род. 1993) — украинский футболист, защитник футбольного клуба «Тернополь».
 Курило Кирилл Павлович (1924—1990) — украинский художник, живописец.
 Курило, Любовь Фёдоровна (род. 1939) — российский генетик, доктор биологических наук, профессор.
 Курило, Маргарита Сергеевна (род. 1993) — российская волейболистка.

Двойная фамилия 
 Курило-Крымчак, Илларион Павлович (1903—1947) — директор Мелитопольского краеведческого музея, бургомистр Мелитополя в годы немецкой оккупации.

См. также 
 Курилов
 Курилович